Чудо (фильм, 1934) — СССР, реж. Павел Петров-Бытов
 Чудо (фильм, 1959)
 Чудо (фильм, 1984)
 Чудо (фильм, 1986)
 Чудо (фильм, 1991) — Великобритания — Ирландия, реж. Нил Джордан
 Чудо (фильм, 2003) — Италия, Эдоардо Винспеаре
 Чудо (фильм, 2004) — США, реж. Гэвин О'Коннор
 Чудо (фильм, 2009, Россия) — Россия, реж. Александр Прошкин
 Чудо (фильм, 2009, Украина) — Украина, реж. Олег Ассадулин
 Чудо (фильм, 2010)
 Чудо (фильм, 2011) — Япония, реж. Хирокадзу Корээда
 Чудо (фильм, 2013) — Россия, реж. Антон Дорин
 Чудо (фильм, 2017) — США, реж. Стивен Чбоски